Le Championnat du Portugal de football 1985-1986 est la  de la compétition qui voit la consécration du FC Porto.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Manuel Fernandes, qui inscrit 30 buts en faveur du Sporting Portugal.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1985-86 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 1985
Sport au Portugal en 1986